Re del Wessex – sovrani del regno del Wessex (Sassoni dell'Ovest), regno anglosassone che precedette il regno d'Inghilterra
 Sovrani di Sassonia – sovrani degli stati presenti nella storia nell'attuale Germania